Širola oder Sirola ist der Familienname folgender Personen:

 Božidar Širola (1889–1956), kroatischer Komponist
 Erika Sirola (* 1998), finnische Sängerin
 Hannes Sirola (1890–1985), finnischer Turner
 Joseph Sirola (1929–2019), US-amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Theaterproduzent
 Orlando Sirola (1928–1995), italienischer Tennisspieler
 Yrjö Sirola (1876–1936), finnischer Politiker